Влади́мир Бурако́в: Бураков, Владимир Викторович (род. 1985) — украинский легкоатлет, спринтер.
 Бураков, Владимир Юрьевич (род. 1954) — российский партийный и политический деятель.